Ikeda puede referirse a:

 Ikeda, un género de la familia Ikedidae.
 Ikeda (apellido), apellido japonés.
 Ikeda (Osaka), una ciudad en la prefectura de Osaka, Japón.
 Ikeda (Fukui), un pueblo en la prefectura de Fukui, Japón.
 Ikeda (Gifu), un pueblo en la prefectura de Gifu, Japón.
 Ikeda (Gunma), una antigua villa en la prefectura de Gunma, Japón.
 Ikeda (Hokkaidō), un pueblo en la subprefectura de Tokachi, Hokkaidō, Japón.
 Ikeda (Kagawa), un antiguo pueblo en la prefectura de Kagawa, Japón.
 Ikeda (Nagano), un pueblo en la prefectura de Nagano, Japón.
 Ikeda (Tokushima), un antiguo pueblo en la prefectura de Tokushima, Japón.
 clan Ikeda, un clan japonés.
 Lago Ikeda, un lago en Japón.